Bukowan je německý název českých sídel:

 Bukovany – obec v okrese Příbram
 Bukovany – obec v okrese Benešov
 Bukovany – obec v okrese Hodonín
 Bukovany – obec v okrese Olomouc

Německé názvy sídel v Česku